Hafellia är ett släkte av lavar. Hafellia (svamp) ingår i familjen Caliciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar